El jihadisme salafita és una ideologia religiosa-política transnacional basada en la creença del jihadisme "físic" i el moviment salafista de retornar allò que els seus partidaris creuen com a vertader islam sunnita.

Llista de grups 
Segons Seth G. Jones de l'organització Rand en el 2014 hi hi havia al voltant 50 agrupacions jihadistes-salafites. (Jones defineix els grups jihadistes-salafites com aquells que emfasitzen la importància de retornar a un “pur” islam, allò del Sàlaf, els avantpassats pietosos; i aquells creient que el gihad violent és fard ‘ayn (un deure religiós personal)).

Referències 

 .

Bibliografia addicional 
 Oliver, Haneef James. "El Wahabi Mite , Trafford, 2003, ,  (Lliure )
 Oliver, Haneef James. "Llibertat sagrada: Occidental Liberalist Ideologies En La Llum de Islam". TROID, 2006,  (Lliure )
 Global jihadism: teoria i pràctica, Brachman, Jarret, Taylor & Francis, 2008, ,

Enllaços externs 
 Robert Manne, Sayyid Qutb: Pare de Salafi Jihadism. Religió d'ABC i Ethics

Ideologies